Orloff steht für:
 Orloff (Huhn), eine alte russische Hühnerrasse
 Zwerg-Orloff, Zwerghuhnrasse

Orloff ist der Name folgender Personen:

 Chana Orloff (1888–1968), israelische Bildhauerin
 Greg Orloff (* 1959), US-amerikanischer Tontechniker
 Ida Orloff (1889–1945), Schauspielerin und Geliebte des Schriftstellers Gerhart Hauptmann
 Ivannow Wladislaus von Dziarski-Orloff (1865–1904), Sideshow-Darsteller
 Lee Orloff, US-amerikanischer Tontechniker
 Peter Orloff (* 1944), deutscher Schlagersänger, Komponist, Texter, Produzent und Schauspieler

Siehe auch:
 Orlov (Begriffsklärung)
 Orlow